La Possédée du vice (Il dio serpente), un film italien de Piero Vivarelli sorti en 1970, avec Nadia Cassini ;
 La Possédée du vice (Emanuelle nera - Orient Reportage), un film italien de Joe D'Amato sorti en 1976, avec Laura Gemser.